

Sigle 

JUD est un sigle qui peut désigner :
 juris utriusque doctor, une licence ou un doctorat « en l'un et l'autre droits », c'est-à-dire en droit canon et en droit civil.

Nom propre 

Jud, un prénom et un patronyme d'origine hébraïque.

 Jakob Jud (1882-1952), un romaniste, linguiste et dialectologue suisse ;
 Leo Jud (1482-1542), un théologien suisse réformé.

Toponyme 

 Jud, une ville fantôme, au Texas, aux États-Unis ;
 Jud, une ville, au Dakota du Nord, aux États-Unis.